McKinney steht für:
 McKinney (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 McKinney’s Cotton Pickers, Jazz-Band

McKinney ist der Name folgender Orte:
 McKinney (Arkansas), Stadt in Arkansas, USA
 McKinney (Texas), Stadt in Texas, USA